Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Rochus che ha battuto in finale Nicolas Coutelot 65-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (primo turno)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Christophe Rochus (Campione)
 Nicolás Massú (secondo turno)

 Karim Alami (primo turno)
 Mariano Puerta (semifinali)
 Albert Montañés (primo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 2001